Porvenir steht für:
 Porvenir (Chile), Kleinstadt auf Feuerland, Chile
 Porvenir (Luribay), Ortschaft im Municipio Luribay im Departamento La Paz, Bolivien
 Porvenir (Pando), Ortschaft im Departamento Pando, Bolivien
 Municipio Porvenir, Landkreis im Departamento Pando, Bolivien
 Porvenir (Uruguay), Stadt im Departamento Paysandú, Uruguay
 Porvenir (Buenos Aires), Ort im Partido Florentino Ameghino, Argentinien

Siehe auch:
 El Porvenir